«Из 13 в 30» () — американская фэнтезийная романтическая комедия 2004 года с Дженнифер Гарнер в главной роли. Фильм был создан компанией Revolution Studios для Columbia Pictures.

Сюжет 
1987 год. Дженна Ринк — 13-летняя школьница, которая хочет присоединиться к «шести цыпочкам», группе школьниц под предводительством Люси «Том-Том» Уайман (Джуди Грир), которая манипулирует Дженной, используя её желание соответствовать требованиям. Лучший друг Дженны Мэтт Флэмхафф дарит ей на тринадцатый день рождения домик для кукол (который он построил сам) и пакет «волшебной пыльцы для желаний», которая рассыпана по крыше домика. Дженна загадывает желание стать тридцатилетней женщиной, чтобы быть красивой, как модели из её любимых журналов.

Дальше переносит в будущее через 17 лет на наши дни (2004 год). На следующее утро Дженна просыпается и обнаруживает, что ей 30 лет, живёт она в незнакомой квартире и работает редактором в популярном журнале. Она находит друга детства Мэтта и узнаёт от него краткую историю своей жизни, а также то, что они перестали общаться после дня рождения в 1987 году. Со временем Дженна понимает, что Мэтт — единственный, кто действительно любил и любит её, но он уже женится на другой. Он возвращает Дженне тот волшебный домик, и она загадывает желание повернуть время вспять.

В ролях

Производство 
В октябре 2002 года американский режиссер Гари Виник вел переговоры о постановке фильма. Позже было объявлено, что Сьюзан Арнольд и Донна Рот будут продюсировать проект вместе со сценаристом Джиной Мэтьюз. На главную роль в фильме была выбрана американская актриса Дженнифер Гарнер. Гарнер снималась во время перерыва в съемках своего телесериала «Шпионка». На главную роль также рассматривались Гвинет Пэлтроу , Хилари Суэнк и Рене Зеллвегер.

13 мая 2003 года стало известно, что съемки фильма ведутся в Лос-Анджелесе на студии Revolution Studios. Съёмки также проходили в Нью-Йорке и Южной Пасадине.

Примечания

Ссылки 
 
  

Фильмы Columbia Pictures
Кинокомедии США
Кинокомедии 2004 года
Романтические комедийные фильмы 2000-х годов
Романтические кинокомедии США
Фильмы об обмене телами
Фильмы о путешествиях во времени
Фильмы США 2004 года